tavolozza – strumento adoperato nella pittura.
 tavolozza – elemento di grafica digitale.

Altri progetti